Herrarnas individuella mångkamp i gymnastik vid olympiska sommarspelen 2000 avgjordes den 16-20 september i Sydney SuperDome.

Medaljörer

Resultat

Final

Referenser